La Ligue des champions d'Afrique masculine de handball 2022 est la  de la compétition organisée par la Confédération africaine de handball et disputée du 30 septembre au  à Hammamet et Nabeul en Tunisie. Le tournoi réunit les meilleures clubs masculins de handball en Afrique et est joué en même temps que la Ligue des champions féminine.

La compétition est remportée pour la deuxième fois par le club tunisien de l'Espérance sportive de Tunis après sa victoire 28-24 (12-10 mi-temps) face au club égyptien du Zamalek SC. À noter que deux semaines plus tôt, les Tunisois s'étaient déjà imposés en finale du championnat arabe des clubs champions  face à ces mêmes Cairotes.

Groupes  
Le tirage au sort des groupes a lieu le 30 août 2022 à Kigali (Rwanda).

Phase de groupes

Groupe A 

|}
Résultats des matchs

Groupe B 

|}
Résultats des matchs

Phase finale

Tour finale 
Les matchs du tour finale se jouent à Hammamet.

Match pour la  à la  place 
Les matchs de classement se jouent à Nabeul.

Notes et références 

2022
Compétition de handball en Tunisie
Événement sportif international en Tunisie
Afrique masculin
Sport en Tunisie en 2022
Sport en septembre 2022
Sport en octobre 2022